Luboszyce (gromada w powiecie górowskim)
 Luboszyce (gromada w powiecie opolskim)